

Botanique 
Un cirre ou cirrhe est une vrille permettant à certaines plantes de s'accrocher.

Zoologie 

Un cirrhe ou cirre est un cil ou filament de certains mollusques, crustacés, insectes ou annélides constituant un organe locomoteur, sensoriel, reproducteur… Ils caractérisent la sous-classe de crustacés marins appelés Cirripèdes.
Chez les plathelminthes, le cirre est l'organe copulateur extensible, au repos invaginé dans une poche.
Les cirres sont les sortes de griffes articulées qui permettent aux comatules (crinoïdes vagiles) de se fixer à un support. 
Les cirres se trouvent également sur les barbillons des poissons et certaines plumes des oiseaux.

Lexique de l'anatomie